General Lamadrid ou General La Madrid peuvent désigner :

Patronymes 
 Gregorio Aráoz de Lamadrid (1795―1857), militaire et homme politique argentin.

Toponymes 
 General La Madrid, localité argentine située dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 General Lamadrid, station de métro situé à General La Madrid ;
 General La Madrid,  argentin située dans la province de Buenos Aires.